Ви́ктор Афана́сьев:
* Афанасьев, Виктор Андреевич (1917—1987) — советский театральный режиссёр, основатель и руководитель Харьковского театра кукол, народный артист УССР (1967).
 Афанасьев, Виктор Васильевич (в монашестве Лазарь; 1932—2015) — русский писатель, литературовед, автор работ о поэтах XIX века.
 Афанасьев, Виктор Васильевич (1947—2020) — советский и российский военный дирижёр, начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижёр (1993–2002), профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1982), генерал-лейтенант (1997), ректор МГУКИ (2008—2011).
 Афанасьев, Виктор Григорьевич (1922—1994) — советский и российский философ, партийный деятель, главный редактор газеты «Правда» (1976—1989), академик АН СССР (1981), лауреат Государственной премии СССР (1983).
 Афанасьев, Виктор Иванович (род. 1947) — русский советский рабочий, депутат Верховного Совета СССР.
 Афанасьев, Виктор Леонидович (1947—2020) — доктор физико-математических наук, профессор, директор САО РАН.
 
 Афанасьев, Виктор Фёдорович (1917—1993) — доктор педагогических наук, этнопедагог.